Мэтсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэтсон, Майкл (род. 1994) — канадский профессиональный хоккеист, защитник.
 Мэтсон, Олли (1930—2011) — американский легкоатлет и футболист.
 Мэтсон, Рэнди (1945) — американский легкоатлет (толкание ядра, метание диска).